PPP:
 PPP (сетевой протокол) () — двухточечный протокол канального уровня (Data Link) сетевой модели OSI
 PPP (базы данных)
 PPP (Precise Point Positioning)
 PPP (вещество альфа-пиролидинпропиофенон)
 Паритет покупательной способности (экономика)
 Государственно-частное партнёрство ()